Thomas Attwood ist der Name folgender Personen:

* Thomas Attwood (Komponist) (1765–1838), britischer Komponist
 Thomas Attwood (Volkswirt) (1783–1859), britischer Volkswirt und Reformer